Le tournoi de tennis de Birmingham est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1984, classée en catégorie VS Tour C2, se dispute du 11 au .

Pam Shriver remporte le simple dames. En finale, elle bat Anne White, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Leslie Allen et Anne White.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 1984 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1984
Birmingham
Sport en Angleterre en 1984
Tennis en juin 1984